

Ойл-Сіті — місто, штат Луїзіана
 Ойл-Сіті — місто, штат Пенсільванія